Бодричи/Ободриты — союз племён полабских славян.
 Бодричи (племя) — племя полабских славян.

См. также 

 Ободриты (значения)